Naschberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Naschberger (1843–1888), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker
 Gerhard Naschberger (1955–2014), deutscher Maler der Neuen Wilden
 Johannes Naschberger (* 2000), österreichischer Fußballspieler